Vörös Béla (1899–1983) szobrász
 Vörös Béla (1926–2009) labdarúgó (Szegedi VSE), játékvezető, sportvezető
 Vörös Béla (1947–1981) labdarúgó (FTC)